

Pessoas 
José Ferreira (ciclista)
José Ferreira Bossa
José Ferreira Chaves
José Ferreira Neto

Ver também 

Jose Ferreira